Nikolai Kruglow ist der Name folgender Personen:

* Nikolai Konstantinowitsch Kruglow (* 1950), russischer Biathlet
 Nikolai Nikolajewitsch Kruglow (* 1981), russischer Biathlet